

События 

 Брак Дэвида, графа Кумбрии, с дочерью графа Нортумбрии. Дэвид становится графом Хантингтоном и вассалом Англии.
 В Лунде основана первая в Скандинавии архиепископская кафедра, власть которой распространилась на все Скандинавские страны
 Первое письменное упоминание города Орадя
 Владимир Мономах взошёл на престол.
 Бегство из Венгрии на Русь Евфимии. Здесь у неё рождается сын Кальмана Книжника Борис.
 Турки-сельджуки осаждают Никею, Алексей Комнин разбивает их.
 Ромеи во главе с Алексеем Комнином одержали победу над армией тюрок около Никеи.
 Второй брак короля Иерусалима Балдуина с Аделаидой, вдовой Роджера I.
 Поражение крестоносцев при Тивериаде от эмира Мосула Маудуда.
 Маудуд убит исмаилитом.
 К власти над маньчжурами приходит Агуда
 Правителем Пагана становится Алаунситху
 1113, июль — 1118, январь — Годы Эйкю в Японии.
 Князем Мстиславом Владимировичем заложен Николо-Дворищенский собор
 Восстание посадского населения Киева.
 Окончание редактирования Нестором Летописцем  летописи Повесть временных лет.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1113 году
 Ван Чунъян

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1113 году
 16 апреля — Святополк Изяславич (род. 1050), великий князь киевский (1093—1113).
 Кукша, просветитель вятичей (убит).

См. также

Примечания